Die Künstlerfamilie Thimig bestand aus folgenden Personen:

 Hugo Thimig (1854–1944), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter in Österreich
 Hans Thimig (1900–1991), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Henriette Thimig (* 1947), österreichische Schauspielerin
 Hermann Thimig (1890–1982), österreichischer Theater- und Filmschauspieler und Regisseur verheiratet mit Vilma Degischer (1911–1992), österreichische Kammerschauspielerin
 Johanna Thimig (1943–2014), österreichische Schauspielerin
 Helene Thimig (1889–1974), österreichische Schauspielerin und Regisseurin

 
Künstlerfamilie